Ми́хал Тра́вник (; ) — чешский футболист, полузащитник клуба Словацко и сборной Чехии.

Клубная карьера 
Травник — воспитанник клуба «Словацко». 18 марта 2012 года в матче против «Динамо» из Ческе-Будеёвице он дебютировал в Гамбринус лиге. 10 мая 2014 года в матче против «Зноймо» Михал забил свой первый гол за «Словацко».

Летом 2015 года Травник перешёл в «Яблонец». 25 июля в матче против «Пршибрама» он дебютировал за новую команду. 14 марта 2017 года в поединке против «Градец-Кралове» Михал забил свой первый гол за «Яблонец».

Международная карьера 
В 2011 году в составе юношеской сборной Чехии Михал принял участие в юношеском чемпионате мира в Мексике. На турнире он сыграл в матчах против США, Новой Зеландии и Узбекистана.

В 2015 году в составе молодёжной сборной Чехии Травник принял участие в домашнем молодёжный чемпионат Европы. На турнире он сыграл в матчах против сборных Дании, Сербии и Германии.

В 2017 году в составе молодёжной сборной Чехии Травник принял участие в молодёжном чемпионата Европы в Польше. На турнире он сыграл в матчах против команд Германии, Италии и Дании. В поединке против итальянцев Михал забил гол.

23 марта 2018 года дебютировал за главную сборную страны, в товарищеском матче против сборной Уругвая, выйдя на замену на 76-й минуте. Матч закончился поражением чехов 0:2.

Статистика выступлений за сборную

Достижения 
 «Спарта»
 Обладатель Кубка Чехии: 2019/20

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Яблонца»
 
 Профиль на официальном сайте Футбольной ассоциации Чехии
 
 Профиль на официальном сайте Первой лиги
 Статистика на сайте eu-football.ru

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Чехии по футболу
Игроки ФК «Словацко»
Игроки ФК «Яблонец»
Игроки ФК «Спарта» Прага
Игроки ФК «Касымпаша»